Лас Кабеситас има више значења:

 Лас Кабеситас (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Кабеситас (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику